Кубок КОНМЕБОЛ 1995 — 4-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 17 октября по 19 декабря 1995 года. Впервые Кубок потерял бразильскую прописку, трофей завоевал аргентинский клуб «Росарио Сентраль».

Первый раунд 

Матчи были сыграны с 17 октября по 2 ноября.

|}

Четвертьфиналы 

Матчи были сыграны с 9 по 22 ноября.

|}

Полуфиналы 
Матчи были сыграны с 29 ноября по 7 декабря.

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ 1995 на сайте RSSSF

1995
1995 год в футболе